Diwan, Dewan, Diwaan o Divan può riferirsi a:

In arte
Diwan (poesia), una collezione di poesie in persiano, arabo o urdu
West-östlicher Diwan di Goethe
Diwan-e Shams-e Tabrizi di Rumi
Diwân, un album del 1998 di Rachid Taha
Diwân 2, un album del 2006 di Rachid Taha
Diwan, film Tamil del 2003 
Diwan, un personaggio della serie animata Skyland

In politica
Diwan, un alto organo governativo in molti stati islamici
Dîvân-i humâyûn, consiglio di governo dell'Impero ottomano
Diwan, codice legislativo introdotto da Sharif ul-Hāshim of Sulu

Titoli
Diwan (titolo) (dewan o divan), un certo numero di titoli mediorientali usati in varie lingue per alti ufficiali, o come alto grado di nobiltà nell'Asia meridionale
Dewan Bahadur, titolo onorifico dell'Impero anglo-indiano

Pagine correlate
Dewan, un titolo
Diwani, varianza calligrafico della scrittura araba